Флаг города Копыль — официальный символ города Копыль и Копыльского района Минской области.

Флаг был утверждён указом Президента Республики Беларусь № 564 от 1 декабря 2011 года.

Описание

Использование 
Флаг города Копыля и Копыльского района — собственность Копыльского района, правом распоряжения которой обладает Копыльский районный исполнительный комитет.

Флаг города Копыля и Копыльского района размещается на зданиях, в которых расположены органы местного управления и самоуправления города Копыля и Копыльского района, а также в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Флаг города Копыля и Копыльского района может размещаться в тех местах города Копыля и Копыльского района, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага города Копыля и Копыльского района и других флагов их расположение определяется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь».

Флаг города Копыля и Копыльского района может использоваться также во время государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам.

Примечания 

Флаги городов Белоруссии
Флаги регионов Белоруссии
Минская область
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Флаги с изображением охотничьего рога